Salman Khan (acteur)
 Salman Khan (onderwijzer)